Ла Персеверансија има више значења:

 Ла Персеверансија (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Персеверансија (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Персеверансија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Персеверансија (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Персеверансија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Персеверансија (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Персеверансија (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Персеверансија, Лос Фумикос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Персеверансија (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Персеверансија, Ел Бајо (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Персеверансија (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Персеверансија (Прогресо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Персеверансија (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику